A06 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mataró
A06 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti dell'apertura Réti